Вале́рий И́горевич Ле́бедь (; 5 января 1989, Харьков, Харьковская область, СССР) — украинский футболист, полузащитник.

Биография 
Воспитанник донецкого «Шахтёра». С 2006 по 2009 год сыграл 32 матча во второй лиге за «Шахтёр-3», а также 56 в молодёжном первенстве за «Шахтёр». Победитель молодёжного первенства 2008/09. С 2010 года выступает в составе донецкого «Олимпика»
С этим клубом Лебедь становился победителем второй лиги сезона 2010/11, первой лиги сезона 2013/14 и 3 августа 2014 года в игре с луганской «Зарёй» дебютировал в Премьер-лиге. В сентябре 2014 получил четырехмесячную дисквалификацию за применение запрещенного препарата. Решение будет оспариваться..

Достижения 
 Полуфиналист Кубка Украины (1): 2014/15
 Победитель Первой лиги Украины (1): 2013/14
 Победитель Вторая лига Украины (1): 2010/11
 Победитель молодёжного первенства Украины (1): 2008/09 
Мастер спорта по футболу:

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Шахтёр-3»
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Верес»
Игроки ФК «Сумы» (2008)